Puskás Péter (1954) Ybl-díjas építész
Puskás Péter (1961) az aszódi javítóintézet általános igazgatóhelyettese, önkormányzati képviselő, műszaki tanár
Puskás Péter (1975) alpolgármester, egyéni képviselő, az óbudai Fidesz frakcióvezetője
Puskás Péter, Puskás Peti (1984) énekes és színész

hasonló nevű
Wagner-Puskás Péter (1979) zenész, korrepetitor (Polgári neve: Puskás Péter)